D30 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D30 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië